Cette liste répertorie les exoplanètes découvertes grâce au .

Nomenclature 
	

	
Les objets observés par TESS sont listés dans le catalogue d'entrées de TESS, en anglais  (TIC). Les objets soupçonnés d'abriter une planète sont ensuite numérotés comme objet d'intérêt de TESS,  (TOI), où les planètes sont numérotées en .01, .02 après le numéro TOI de l'étoile. Cette convention suit celle qui avait déjà été mise en place pour les objets d'intérêt de Kepler (, KOI). Les objets à l'existence validée reçoivent finalement une désignation selon la nomenclature usuelle en b, c, d

Les trois objets annoncés au  l'ont été sous une désignation dérivée d'une désignation déjà existante de l'étoile, et non pas sous une désignation « TESS + numéro », même s'il est prévu qu'une telle désignation soit attribuée à terme. Il s'agit de HD 202772, LHS 3844 et Pi Mensae.

Décompte des objets découverts grâce à TESS 

Au ,  découverts par TESS ont été publiés comme confirmés.

Tableau

Notes et références 

Liste en rapport avec les exoplanètes